Нярпес (), ()  — місто в провінції Пог'янмаа у Фінляндії. 

Населення  — 8130 (2014), площа  — 1,854.79 км², водяне дзеркало  — 253,7 км², густина населення  — 5,08 чол/км².

Посилання  
 
  www.narpes.fi (сайт)  

Міста Фінляндії